Unter Luftangriff auf Durango versteht man:
 den kleineren Luftangriff auf Durango am 25. September 1936, durchgeführt von Flugzeugen der nationalspanischen Rebellen; 12 Tote
 den schweren Luftangriff auf Durango am 31. März 1937, geplant von deutschen Offizieren und ausgeführt von der italienischen Luftwaffe; 336 Tote